Fred Morgan (1878–1941) – brytyjski aktor
 Fred Morgan, wł. Frederick Herbert Morgan (1891–1966) – australijski futbolista (zawodnik futbolu australijskiego)
 Freddie Morgan, wł. Frederick Hilton Morgan (1893–1990) – południowoafrykański strzelec sportowy, medalista olimpijski
 Frederick E. Morgan (1894–1967) – brytyjski wojskowy, generał porucznik
 Frederick Morgan – samoański lekkoatleta (Samoa Amerykańskie), aktywny w latach 90. XX wieku

Zobacz też 
 Frederick Morgan Taylor